Giovinazzo puede referirse a:
Giovinazzo, una localidad italiana de la ciudad metropolitana de Bari, región de Puglia.
AFP Giovinazzo, un equipo italiano de hockey sobre patines.
Girolamo Giovinazzo (1968-), un yudoca italiano.
Carmine Giovinazzo (1973-), un actor estadounidense.